Nowomoskowsk (do 1934 Bobriki, 1934-1961 Stalinogorsk) – miasto w środkowej Rosji, w obwodzie tulskim. Od 1930 miasto. Około 122 tys. mieszkańców (2020).

Miasta partnerskie 
  Krzemieńczuk, Ukraina
  Kusadasi, Turcja
  Prievidza, Słowacja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Lista polskich więźniów obozu filtracyjnego nr 283 oraz obozu jenieckiego nr 388 w Stalinogorsku

Miasta w obwodzie tulskim
Nowomoskowsk